Buków může být:

 Buków – vesnice, gmina Lubomia, okres Wodzisław, Slezské vojvodství, Polsko
 Buków – sídliště ve čtvrti Białołęka města Varšava, Polsko
 Buków (gmina Haczów) – vesnice, gmina Haczów, okrese Brzozów, Podkarpatském vojvodství, Polsko
 Buków (gmina Mogilany) – vesnice, gmina Mogilany, okres Krakov, Malopolské vojvodství, Polsko
 Buków (gmina Otmuchów) – vesnice, gmina Otmuchów, okres Nysa, Opolské vojvodství, Polsko
 Buków (gmina Sulechów) – vesnice, gmina Sulechów, okres Zelená Hora, Lubušské vojvodství, Polsko
 Buków (gmina Ujazd) – vesnice, gmina Ujazd, okres Tomaszów Mazowiecki, Lodžské vojvodství, Polsko
 Buków (gmina Żarów) – vesnice, gmina Żarów, okres Svídnice, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
 Buków (Szczawa) – část vesnice, Szczawa, gmina Kamienica, okres Limanowa, Malopolské vojvodství, Polsko
 Polder Buków – polder na řece Odra, Slezské vojvodství, Polsko
 Wierch Buków – hora (823 m), okres Limanowa, Malopolské vojvodství, Polsko

Související články 

 Bukow – osada, Alt Sührkow, Mecklenburgische Schweiz, Zemský okres Rostock, Německo

 Bukov – rozcestník